Eskimo – termine usato per riferirsi alle popolazioni eschimesi
 Eskimo – tipo di cappotto
 Eskimo – manovra per canoa/kayak
 Eskimo – film del 1930 diretto da George Schnéevoigt
 Eskimo – film del 1933 diretto da W. S. Van Dyke
 Eskimo – DJ psytrance inglese
 Eskimo – brano di Francesco Guccini del 1978, dall'album Amerigo
 Eskimo – album dei Residents del 1979
 Eskimo – brano di Damien Rice del 2002, dall'album O
 Eskimo – brano dei Red Hot Chili Peppers del 2003, dal singolo Fortune Faded

Altri progetti